Capitán O’Brien (1901) – chilijski niszczyciel
 Capitán O’Brien (1928) – chilijski okręt podwodny